Olletjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Väsk-Olletjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Sven-Olletjärnen, sjö i Strömsunds kommun, 
Olletjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (7,64 ha)
Olletjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Berg-Olletjärnen, sjö i Piteå kommun, 
Olletjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726712-167723), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Olletjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728015-165512), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,18 ha)

Ollestjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ollestjärnen, Närke, sjö i Lekebergs kommun,  (1 ha)
Språk-Ollestjärnen, sjö i Rättviks kommun,  (7,92 ha)
Sunds-Ollestjärn, sjö i Ovanåkers kommun, 
Ollestjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Ollestjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (15,9 ha)
Ollestjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (7,1 ha)

Se även
Olastjärn
Olatjärn
Ollestjärnen
Olltjärn
Olstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn